Cirrifera är ett släkte av plattmaskar. Cirrifera ingår i familjen Coelogynoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Cirrifera